Die Divizia Națională 1996/97 war die sechste Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 3. August 1996 und endete am 19. Juni 1997. Vom 29. November 1996 bis 13. März 1997 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum ersten Mal der FC Constructorul Chișinău.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen direkt ab, die Teams auf den Plätzen 11 und 12 spielten in der Relegation um den Klassenverbleib.

Mannschaften

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation

Weblinks 
 Moldova 1996/97 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199697
Fußballsaison 1996/97